Windows XP – system operacyjny
 Linux XP – dystrybucja Linuksa
 Athlon XP – procesor firmy AMD 
 Microsoft Office XP – program biurowy
 programowanie ekstremalne (ang. eXtreme Programming)
 XP – xeroderma pigmentosum, grupa genetycznie uwarunkowanych chorób skóry.
 XP – jako monogram złożony z greckich liter chi i rho, oznaczający Jezusa Chrystusa (gr. Χριςτος).